Населені пункти в Чехії:

 Хлістов (Бенешов)
 Хлістов (Тршебич)
 Хлістов (Клатови)